Jacob Isaac van Waning (1815-1843), burgemeester van Bleiswijk
 Jacob Isaac van Waning (1840-1917), architect, ingenieur en betonfabrikant